

Patronyme 

 Aurélien Morandière (né en 1978), pilote français de char à voile ;
 Étienne Rocbert de La Morandière (1668-1753 ou 1754), officier civil de Montréal ;
 Jules de la Morandière (1813-1905), architecte français ;
 Léon Julliot de La Morandière (1885-1968), juriste français ;
 Norbert Morandière (1946-2021), dessinateur français de bande dessinée ;
 Romain Morandière (1809-1875), ingénieur des Ponts et Chaussées français ;

 .

Toponyme 

 La Morandière, une municipalité de la province de Québec ;
 Rivière La Morandière, un affluent de la rivière Laflamme, coulant dans La Morandière, dans la MRC de Abitibi, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada ;
 La Morandière, un canton de la municipalité de La Morandière, dans la MRC de Abitibi, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.

Homonymie de patronyme